est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 n-tétradécane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7-hexaméthyloctane, numéro CAS